Николай Фаддеевич (Фадеевич) Воропанов (?—1829) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Дата рождения и вхождения в военную службу неизвестны.

Служил в Лейб-гвардии Измайловском полку. В его составе участник:
 20.11.1805 — сражение при Аустерлице, подпоручик, был ранен;
 02.06.1807 — сражение при Фридланде, поручик, был ранен.

Затем был штабс-капитаном этого полка и полковым адъютантом.

УчастникОтечественной войны 1812 года.

В период с 14.03.1825 по 12.12.1829 — шеф Лейб-гвардии Финляндского полка (генерал-адъютант, генерал-майор).

Умер в 1829 году.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 3876; 26 ноября 1826).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Генерал-майоры (Российская империя)